Zabala hace referencia a varios artículos:

 Zabala (apellido), apellido de origen vasco.

Divisiones administrativas 
 Comuna de Zăbala, comuna en el condado de Covasna, Rumania.
 Zăbala, localidad de la comuna de Zăbala, condado de Covasna, Rumania.
 Zabala (Bolivia), localidad del departamento de Pando, Bolivia.
 Zabala (Cuba), localidad de la provincia de Holguín, Cuba.
 Bias-Zabala, localidad del municipio de Jaro, provincia de Leyte, región de Bisayas Orientales, Filipinas.
 Nicanor Zabala, localidad del municipio de Roxas, provincia de Palawan, región de Tagala Sudoccidental, Filipinas.
 Zabala (Arratzu) o Zabala-Belendiz, barrio del municipio de Arratzu, provincia de Vizcaya, España.
 Zabala (Bilbao), barrio de la ciudad de Bilbao, provincia de Vizcaya, España.
 Zabala (Múgica), barrio del municipio de Múgica, provincia de Vizcaya, España.
 Calle Zabala, localidad en el distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, Paraguay.
 Plaza Zabala, plaza en la ciudad de Montevideo, Uruguay;
 Refugio Zabala, refugio de montaña en el parque natural de la Cumbre, el Circo y las Lagunas de Peñalara, comunidad de Madrid, España;
 Molino viejo de Zabala, molino en el municipio de Cartagena, región de Murcia, España. 
 Zabala (Sumeria) o Zabalam, antigua ciudad sumeria en el actual Irak.
 
 Río Zabala
 Zabala (montaña), montaña situada en la Sierra de Jaunden, Álava.

Política 
 Karrantza Zabala, partido político;
 Caso Lasa y Zabala, del escándalo del GAL;